

Organisation 

 La Main noire («  » en espagnol), organisation anarchiste secrète et violente, qui agit en Andalousie à la fin du .
 La Main noire (également appelée L'Union ou la Mort), société secrète nationaliste serbe fondée en .
 La Main noire («  » en italien), organisation mafieuse américaine d'origine italienne.
 La Main noire, réseau de jeunes résistants français créé par Marcel Weinum en  à Strasbourg, dans l'Alsace annexée de fait par le Troisième Reich.
 La Main noire, organisation politique sénégalaise fondée en 2008.
 La Main noire, organisation politique palestinienne.
 La Main Noire, une des branches de la Confrérie du Nod dans la saga .
 La Main Noire, branche dirigeante de la Confrérie Noire dans l'univers des .
 La Main Noire est une organisation de mercenaires qui apparaît dans , le jeu.
La Main noire désigne à la fois une organisation criminelle et une méthode d'extorsion utilisée par des gangsters basés dans les grandes villes des États-Unis.

 Cinéma 
 La Main noire (), film américain de Wallace McCutcheon sorti en 1906.
 La Main noire (), film américain de Richard Thorpe sorti en 1950.
 La Main noire, film franco-italien de Max Pécas sorti en 1969.
 , film italien d'Antonio Racioppi sorti en 1973.
 La Main noire, film français de Jean-Baptiste Frappat d'après le livre de Gérard Pfister Marcel Weinum et la Main Noire diffusé par  en 2011.

 Voir aussi 
 La Main noire est une histoire de la série B.D. Marc Dacier publiée en 1975.
 La Main noire, le deuxième album de bande dessinée de la série Robert et Bertrand, écrit et dessiné par Willy Vandersteen.
 La Main Noire est un album de Roga-Roga & Extra-Musica sorti en 2007.
 La Main noire, titre du  de la série Les Brigades du Tigre'' de Victor Vicas, diffusé en 1974.
  : groupe de rock populaire français formé en 1987 autour de son  Manu Chao.
 
 

Homonymie de titre